Braam Merlier (1994-), coureur cycliste belge
Octave Merlier (1897-1976), spécialiste de la langue grecque et directeur de l'Institut Français d'Athènes de 1938 à 1961
 Pierre Merlier (1931-2017), sculpteur et peintre français
Pieter Merlier (1979-), footballeur belge
 Tim Merlier (1992-), coureur cycliste belge